Båndbredde bruges i forskellige betydninger:
Båndbredde (datakommunikation) – transmissionskapacitet ved dataoverførsel
Båndbredde (signalbehandling) – bredden af et frekvensbånd